KYB steht für:
 KYB Corporation, siehe Kayaba Kōgyō
 KYB-UAV, russische Kamikaze-Drohne vom Hersteller Zala Aero, Kalaschnikow-Konzern

kyb steht für:
 Butbut Kalinga (ISO-639-3-Code), Sprache der indigenen Igorot in der Provinz Kalinga, Philippinen

Abkürzung